Альбедо нейтронов — вероятность отражения нейтронов в результате их многократного рассеяния в среде.

Физический смысл 
При наличии двух сред нейтроны, попавшие из 1-й среды во 2-ю, могут в процессе диффузии из 2-й среды снова вернуться в 1-ю среду. Вероятность такого события характеризует способность 2-й среды отражать нейтроны, она называется альбедо нейтронов для 2-й среды.

Применение 
Понятие альбедо нейтронов используется в теории диффузии нейтронов, в нейтронной оптике при рассмотрении взаимодействия пучков медленных нейтронов с веществом. Изучение отражения нейтронов важно для расчёта и конструирования ядерных реакторов.

Литература 
 
 Альбедо // Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.

Нейтронная физика
Оптика